Марце́вич — фамилия. Известные носители:

 Марцевич, Филипп Эдуардович (род. 1980) — российский актёр; сын Эдуарда Марцевича.
 Марцевич, Эдуард Евгеньевич (1936—2013) — советский и российский актёр театра и кино, педагог.